Редькино — название населённых пунктов в России.

 Редькино — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Редькино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Редькино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Редькино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Редькино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Редькино — деревня в Белозерском районе Курганской область.
 Редькино — хутор в Золотухинском районе Курской области.
 Редькино — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Редькино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Редькино — деревня в городском поселении Дмитров Дмитровского района Московской области.
 Редькино — деревня в сельском поселении Габовское Дмитровского района Московской области.
 Редькино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Редькино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Редькино — село в городском округе Озёры Московской области.
 Редькино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Редькино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Редькино — село в городском округе Бор Нижегородской области.
 Редькино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Редькино — село в Городецком районе Нижегородской области.
 Редькино — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Редькино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Редькино — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Редькино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Редькино — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Редькино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Редькино — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Редькино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Редькино — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также